Nike pode referir-se a:

 Nike Inc. - empresa fabricante de roupas, calçados e materiais esportivos. 

 Niké de Samotrácia - Antiga escultura da mitologia grega.
 307 Nike - nome de um asteroide descoberto em 1891.
 Prêmio Nike de Literatura - o mais prestigiado prêmio da literatura polonesa.

Ver também
 Nice (mitologia) (em grego, Nike) - figura da mitologia grega, deusa da vitória.

Desambiguação
!Desambiguações mal formatadas